«Столыпин… Невыученные уроки» — 14-серийный телефильм 2006 года.

Сюжет 

Начало XX века. Николай II ставит во главе правительства министра внутренних дел Петра Столыпина, который ведёт страну своим особым путём. Он проводит реформы, которые позволяют возвести Российскую Империю в ранг одной из передовых стран (2-е место в мире по доходу на душу населения). Но в стране идёт необьявленная война террора. Столыпин и Российская Империя проигрывают эту войну.

Отзывы 
Фильм по роману Володарского вызвал возмущение среди еврейских общин. Володарского и режиссёра обвиняли в антисемитизме. Эдуард Володарский обвинил режиссёра фильма Юрия Кузина в вольной трактовке его материала и нежелании сотрудничать, на что режиссёр возразил.

Съёмочная группа 
 Режиссёр Юрий Кузин
 Кинооператор — Мария Соловьёва
 Композитор Андрей Петров

В ролях 

 Олег Клишин — Столыпин
 Михаил Елисеев — Николай II
 Алексей Девотченко — Борис Савинков
 Виктор Кривонос — Пуришкевич
 Александр Строев — Азеф
 Роман Габриа — Дмитрий Богров
 Валерий Доронин — Курлов
 Ефим Каменецкий — Горемыкин
 Владимир Козлов — Плеве
 Вера Боброва — Александра Федоровна
 Мария Великанова — Мария Федоровна
 Владимир Смирнов — Распутин
 Андрей Шимко — Следователь
 Наталья Бурмистрова — Вера
 Наталья Суркова — Ольга Нейгарт
 Вадим Гущин — Павел Милюков
 Михаил Самочко — Дурново
 Виталий Кузьмин — Троцкий
 Андрей Аршинников — Каляев
 Александр Бурдин — Созонов
 Сергей Козырев — Трепов
 Игорь Сергеев — Герасимов
 Александр Вонтов — Лауниц
 Владимир Матвеев — Лопухин  Сергей Шелгунов — Коковцов  Сергей Барковский — Родичев  Виктор Лабынцев — Щегловитов  Константин Артюхов — Витте  Владимир Лелетко — Кулябко Дмитрий Лагачев — Гоц Сергей Андрейчук — Чернов Лев Елисеев — Минор Иван Кожевников — Муромцев Дмитрий Готсдинер — Аргунов Валерий Бочкин — Натансон Александр Бахаревский — князь Трубецкой Станислав Концевич — Бурцев Дмитрий Поднозов — Глеб Бокий Гелий Сысоев — Лопатин Михаил Дорофеев — Кропоткин Галина Чигинская — Фигнер Александр Дюрис — Шульгин Виктор Тереля — Алексей Фёдорович Гирс Виктор Ростовцев — смотритель библиотекиЗа время работы над сериалом режиссёру пришлось полностью поменять съёмочную группу, а завершение фильма стало возможно в результате преодоления многочисленных препон.

 Примечания 

 Ссылки 
 Сергей Цыркун'' Столыпин без «галстука». «Столыпин… Невыученные уроки», режиссёр Юрий Кузин // Искусство кино, № 8, 2006

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2006 году
Телесериалы России, завершённые в 2006 году
Исторические телесериалы России
Биографические телесериалы России
Пётр Столыпин
Приключенческие телесериалы России
Фильмы:Персонаж:Лев Троцкий
Фильмы:Персонаж:Николай II
ДомФильм
Телесериалы кинокомпании «Кинопитер»
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы на русском языке